Donder, het geluid dat tijdens onweer gehoord wordt
 Donderslag (vuurwerk), een bepaald soort vuurwerk
 Donderslagse Heide, een heidegebied in België